«Под чужим именем» () — советский телефильм 1985 года киностудии «Таллинфильм», впервые показан по Эстонскому телевидению 9 мая 1985 года — в День Победы.

Сюжет 
1944 год, в оккупированный немцами Таллин направлен советский разведчик эстонец Хэндрик Папалепа, служивший с начала войны в Красной Армии. Он выдаёт себя за своего погибшего одноклассника Мярта Куузика, который был сотрудником эстонской охранки и СС. Его задача — спасти архивные документы по истории Эстонии, которые немцы собираются уничтожить перед наступлением Красной Армией. На помощь ему приходит его прежняя школьная любовь Хели Метс, дочь архивариуса…

В ролях 
 Мадис Кальмет — Хэндрик Папалепа
 Рита Рятсепп — Хэли Метс
 Рейн Мальмстен — Эрвин Ролл
 Виктор Проскурин — офицер контрразведки
 Маргус Туулинг — офицер контрразведки
 Аго Роо — Юри Ролл
 Эльс-Реэт Химма — певица в ресторане
 Айво Палясмаа — Розен
 Ильмар Оялоо — Оттомар Метс
 Тоомас Отс — Март Куузик
 Игорь Светкин — Крауз
 Тыну Тохт — Мюллер
 Сийм Рулли — ''эпизод

Фестивали и награды 
 Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов (Киев, 1985) — премия и диплом жюри.
 Фестиваль дебютных фильмов (Таллин, 1985) — премия актёру Мадису Кальмету за лучшее исполнение.

Источники 
 Под чужим именем // Великая Отечественная (1941—1945): каталог киновидеоматериалов. Ч. 2. — М., 1994. — 158 с. — стр. 54
 Võõra nime all // Eesti filmi andmebaas

Ссылки 
  Võõra nime all  // ERR Arhiiv
Телефильмы СССР 1985 года
Телефильмы студии «Таллинфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне